Карта або мапа — зображення земної поверхні в певній проєкції:
 Географічна карта:
 Історична карта
 Геологічна карта
 Топографічна карта
 Ландшафтна карта
 Карти планет
 Зоряна карта — зображення зоряного неба
 Карта — технічний документ
 Карта — носій даних в обчислювальній техніці.
 Карта — бланк з переліком яких-небудь відомостей (наприклад, санаторно-курортна карта).
 Карта — картонний аркуш для гри чи ворожіння:
 Гральна карта
 Ворожбитська карта
 Карта — пристрій, те ж саме, що й друкована плата:
 Карта пам'яті
 Відеокарта

Див. також 
 Картка